Финале Златног купа Конкакафа 2005. је била фудбалска утакмица за одређивање победника Златног купа Конкакафа 2005. Утакмица је одржана 24. јула 2005. године на стадиону Џајантса у Ист Радерфорда у држави Њу Џерзију. У њему су учествовали победници полуфинала, Сједињене Америчке Државе и Панама. Утакмица би се завршила нерешеним резултатом 0 : 0 након продужетака, што је довело до извођења пенала где је репрезентација Сједињених Држава била успешнија и победила са 3 : 1 уз одлучујући ударац који је извео амерички играч средњег реда Бред Дејвис.

Пут до финала

Утакмица

Референце

Спољашње везе 
 Official website 

2005